est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide muconique
 acide (2E,4E)-hexa-2,4-diènedioïque ou acide trans,trans-muconique, numéro CAS 
 acide (2Z,4E)-hexa-2,4-diènedioïque, numéro CAS 
 acide (2Z,4Z)-hexa-2,4-diènedioïque, numéro CAS 

 Pyran-4-one
 acide kojique, numéro CAS 

 Ester
 Éthynedicarboxylate de diméthyle, numéro CAS